Futár, foglalkozás
 Futár, a sakkjáték egyik figurájának, a futónak a szinonimája
 FUTÁR, a Budapesti Közlekedési Központ informatikai rendszere 
 Futár, a Kossuth Hírlapja folytatásaként 1849-ben megjelent rövid életű lap